

Lieux 
 Lamon est une commune italienne de Vénétie.
 La baie de Lamon est située dans l'île de Luçon aux Philippines.

Personnes 

 Basil Lamon (1920-), un sculpteur belge
 Ernest Lamon (né en 1953), escrimeur suisse ;
 Francesco Lamon (né en 1994), coureur cycliste italien ;
 Jeanne Lamon (1949-2021), violoniste et chef d'orchestre américaine ;
Noémie Lamon, biologiste valaisienne ;
 Sébastien Lamon (né en 1987), escrimeur suisse ;
 Sophie Lamon (1985), escrimeuse suisse.

Voir aussi